Castle Point är ett distrikt i Storbritannien. Det ligger i grevskapet Essex och riksdelen England, i den sydöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden London. Arean är  kvadratkilometer. Distriktet har 88 011 invånare (2011).

Terrängen i Castle Point District är platt.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C.

Civil parishes 
 Canvey Island.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 
Englands distrikt
Essex